La Pervyj divizion 1999 fu l'ottava edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale dell', che venne promosso in Vysšaja Divizion assieme al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 1998 venne promosso in Vysšaja Divizion il  e la Lokomotiv Nižnij Novgorod, mentre vennero retrocessi in Vtoraja liga il , il , il , il , l' e il . Dalla Vysšaja Divizion vennero retrocessi il  e il , mentre dalla Vtoraja liga vennero promossi la , lo , il , la , l' e il .

Prima dell'inizio del campionato il Lada-Grad ha cambiato denominazione in .

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Vysšaja Divizion, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion senza alcuno spareggio promozione/retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Divizion 2000.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2000.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Divizion 1999
 Kubok Rossii 1999-2000
 Vtoroj divizion 1999

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1999
1999